Overkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wilhelm Overkamp (1707–1790), deutscher Orientalist
 Timotheus Christian Wilhelm Overkamp (1743–1828), deutscher Polyhistor, Historiker und Philosoph